Ве́нгеровский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — село Венгерово.

География 
Район расположен на западе Новосибирской области, в северо-западной части Барабинской низменности. Граничит с Кыштовским, Северным, Куйбышевским, Чановским, Татарским, Усть-Таркским районами Новосибирской области, а также с Омской областью. Территория района по данным на 2008 год — 631,3 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 557,3 тыс. га (88,3 % всей площади). По территории района протекает правый приток Иртыша река Омь.

Климат района относится к умеренно-континентальному типу.

История 
В 1809 году данная местность относилась к Каинскому уезду Томской Губернии

Район образован в 1925 году под наименованием Спасский район в составе Барабинского округа Сибирского края, с 1930 года — в составе Западно-Сибирского края. В 1933 году райцентр село Спасское было переименовано в Венгерово, а Спасский район — в Венгеровский район. В 1937 году район был включён во вновь образованную Новосибирскую область.

Достопримечательности 
Венгеровский район Новосибирской области богат на достопримечательности.

Природные 

 Крупные озёра — Тюсьмень и Байдово;
 Сфагновые болота (рямы) в северной и северо-восточной частях района; богатые дикорастущими клюквой и голубикой;
 Воды лечебного значения — йодобромные, термальные (до 20 г/куб.дм йода и 48-61 мг/куб.дм брома).

Объекты историко-культурного наследия 

 Храмовый комплекс в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (с. Венгерово);
 «Купеческий центр»: аутентичные купеческие постройки 60-х -  начала 70-х гг. XIX века;
 Районный краеведческий музей им. П.М.Пономаренко;
 Святой колодец «Половинка», известный чудесным явлением иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы (с. Вознесенка).

Памятники археологии 

 Недалеко от деревни Старый Тартас находится археологический памятник Тартас-1 барабинской культуры эпохи раннего неолита (VII тыс. до н. э.);
 На территории Старого Тартаса обнаружено около 600 парных захоронений периода бронзового века (3500 л. н.), которые, предположительно, относятся к андроновской культуре;
 В 7 км к югу от Венгерова на реке Оми находится погребально-ритуальный комплекс Сопка-2 эпохи бронзы. Сопка-2 - комплекс памятников из 100 курганов, поселений и культовых мест разных эпох (от IV-III тысячелетия до н. э. до позднего средневековья);
 За селом Вознесенка на левом берегу реки Омь расположен археологический памятник, относящийся к начальному периоду русской колонизации Сибири — Вознесенское городище или городок Тон-тура, древнее поселение барабинских татар (по некоторым источникам — ставка Буян-Бия, наместника хана Кучума). Здесь археологом В.И.Соболевым была обнаружена керамика, указывающая на существование здесь памятника раннепотчевашского (сперановского) времени — 2-1 вв. до н.э. — 5-6 вв. н. э.
 Курганный могильник «Старотартасские курганы» датируется II вв. до н.э. Содержит в себе еще 1000 неисследованных захоронений.

Упоминания района в литературе 

Венгеровский район глазами А. Н. Радищева из «Записок путешествия из Сибири»:

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 18 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

С 1 января 2021 года Новокуликовский и Филошенский сельсоветы присоединены к Сибирцевскому 2-му сельсовету.

Населённые пункты 
В Венгеровском районе 47 населённых пунктов.
5 ноября 2009 года были упразднены поселок  Блинково и деревня Кузьминка 1-я.

Экономика 
Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — мясо-молочное скотоводство.

Транспорт 
Через Венгеровский район проходит автодорога «Омск—Куйбышев» — часть Старого Московско-Сибирского Тракта, дороги, соединявшей на протяжении двух столетий Москву с Сибирью (позднее с Китаем). В советские годы была участком автомобильной дороги М-51. Новая федеральная автомобильная трасса М-51 «Байкал» проложена 55 километрами южнее и не проходит по территории района.

Выдающиеся жители 
Герои Советского Союза:
 Петр Парфенович Барбашов;
 Михаил Иванович Данилов;
 Николай Иванович Клименко;
 Леонов Виктор Петрович;
 Андрей Антонович Портянко.
В деревне Кореново (Новые Кулики) Венгеровского района родились знаменитые самбисты братья — Пушница Александр и Владимир (умер в 2000 году). Самый титулованный самбист в СССР: Александр Михайлович Пушница — трёхкратный чемпион мира, трёхкратный победитель Кубков мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. Вице-президент Всемирной федерации самбо. Почетный гражданин Омска (2000).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт района